Тибо де Люксембург (; ок. 1410 — 1 сентября 1477, Рим) — сеньор де Фиенн, граф де Бриенн, епископ Ле-Мана и кардинал.

Сын Пьера I де Люксембурга, графа де Сен-Поля, из рода Люксембург-Линьи, младшей ветви династии Люксембургов, и Маргариты де Бо.

Унаследовал сеньорию Фиенн. В 1441 женился на Филиппе де Мелён, дочери Жана IV де Мелёна, бургграфа Гента. После её смерти вступил в орден цистерцианцев, стал аббатом Нотр-Дам-д'Иньи, затем Нотр-Дам-д'Уркан. В 1465 избран епископом Ле-Мана. В ноябре 1476 передал эту кафедру своему сыну Филиппу. В 1466 и 1472 в качестве посланника Людовика XI ездил в Рим.

Согласно ряду источников, в 1474 был назначен кардиналом папой Сикстом IV (решение не было опубликовано). Умер во время поездки в Рим.

Семья 

Жена (1441): Филиппа де Мелён (ум. 1456), дама де Соттенген, дочь Жана IV де Мелёна, бургграфа Гента

Дети:

 Жак I де Люксембург-Фиенн (ум. 1487), сеньор де Фиенн и де Гавр. Жена: Мария де Берлемон (ум. 1529), дама де Вилль, де Ла Амед и де Поммерёй, дочь Жерара III де Берлемона и Марии де Ла Амед
 Филипп де Люксембург (1445—1519), епископ Ле-Мана, кардинал
 Жан де Люксембург (ум. 1485), сеньор де Соттенген. Жена: Жаклин де Гавр д'Экорне, дочь Арнуля де Гавра, барона д'Экорне, и Сибиллы де Линь
 Франсуа I де Люксембург-Мартиг (до 1445 — после 1511), виконт де Мартиг, губернатор Прованса. Жена (1487): Луиза Леонора Савойская (1467—1530), дочь Януса Савойского, графа Женевского, и Елены де Люксембург
 Луиза, монахиня
 Елена, монахиня
 Изабелла, монахиня
 Мадлен (ум. после 1498). Муж 1) (1457): Шарль де Сен-Мор, граф де Нель; 2) (1485): Жак Шабо, сеньор д'Апремон и де Брион, барон де Жарнак (ум. 1495/1500)
 Гийеметта (1448 — до 1500). Муж 1) (1462): Аме II де Сарребрюк-Коммерси, граф де Брен (ум. 1476); 2): Жиль Арпедан де Бельвиль, сеньор де Конак (ум. 1503)

Литература 

  Guyard de La Fosse J.-B., Colomb J. Histoire des évêques du Mans. — Le Mans: Ch. Richelet, 1837

Ссылки 

 LUXEMBOURG, O.Cist., Thibaud de (After 1418-1477) — The Cardinals of the Holy Roman Church

Дом Люксембург-Линьи
Графы де Бриенн
Кардиналы Франции